Fahy peut faire référence à :

Toponyme 
 Fahy, commune suisse du canton du Jura ;
 Fahy-lès-Autrey, commune française située dans le département de la Haute-Saône.

Patronyme 

 Frank Fahy (1879-1953), homme politique irlandais ;
 Jean-François Fahy (1764-1832), homme politique français ;
 Meghann Fahy (1990-), actrice américaine ;
 Paul Fahy, (1922-2012), éducateur et enseignant français.